Liga — peça elástica de roupa que serve para prender as meias
Liga metálica — mistura homogénea de metais diferentes
Liga esportiva — uma associação de esportistas ou times para competir entre si
A Liga — programa televisivo
Liga católica — participante nas guerras religiosas da França